Эльван Абейлегессе (настоящее имя — Хеван Абейе (амх. አልቫን አበይለገሠ); род. 11 сентября 1982, Аддис-Абеба, Эфиопия) — турецкая бегунья эфиопского происхождения. Впервые на международных соревнованиях приняла участие в 1999 году, когда выступила на чемпионате мира по кроссу, на котором заняла 9-е место в забеге юниоров. В 1999 году получила гражданство Турции, и с тех пор выступает за свою новую родину.

В 2004 году установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров, показав результат 14.24,68. Спустя 2 месяца приняла участие на Олимпийских играх 2004 года, на которых бежала дистанции 1500 и 5000 метров, однако серьёзных успехов не добилась. На чемпионате мира 2007 года заняла 2-е место в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх 2008 года выиграла серебряную медаль в беге на 5000 метров, показав результат 15.42,74, и серебряную медаль на дистанции 10 000 метров с результатом 29.56,34. В марте 2017 года ИААФ дисквалифицировала спортсменку в связи с сдачей положительного допинг-теста во время чемпионата мира 2007 года, все её результаты с 2007 по 2009 годы аннулировались, включая результаты на Олимпийских играх 2008 года.

На чемпионате Европы 2010 года выиграла золотую медаль на дистанции 10 000 метров, а также заняла 2-е место в беге на 5000 метров. Стала победительницей Рас-эль-Хаймского полумарафона 2010 года с результатом 1:07.07.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Бегуны на длинные дистанции Турции
Марафонцы Турции
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Иммигрировавшие в Турцию из Эфиопии
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике